Koçak se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ahmet Ömer Koçak
 B. Koçak